Kowarzik ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Kowarzik (1860–1911), österreichischer Bildhauer und Medailleur
 Josef Schmied-Kowarzik (1850–1935), österreichischer Privatgelehrter und Fechtsporthistoriker
 Max Kowarzik (1875–1918), deutscher Maler
 Rudolf Kowarzik (1871–1940), österreichischer Bildhauer, Medailleur und Ziseleur
 Walther Schmied-Kowarzik (1885–1958), österreichischer Philosoph und Psychologe
 Wolfdietrich Schmied-Kowarzik (* 1939), deutscher Hochschullehrer, Professor für Philosophie

Siehe auch:
 Kowarik